Florian Tardieu (Istres, 22 april 1992) is een Frans voetballer die bij voorkeur als defensieve middenvelder speelt. Hij stroomde in 2012 door vanuit de jeugd van Istres FC. In juni 2018 tekende Tardieu een contract voor drie seizoenen bij SV Zulte Waregem.

Clubcarrière 
Tardieu doorliep de jeugd van Istres FC. In het seizoen 2012/13 maakte hij de overstap naar de eerste ploeg. In zijn tweede seizoen degradeerde Istres uit de Ligue 2. Hij werd in het seizoen 2014/15 overgenomen door FC Sochaux, eveneens uitkomend in de Ligue 2. In juni 2018 tekende Tardieu een contract voor drie seizoenen bij SV Zulte Waregem. Zijn debuut in de Eerste klasse A maakte hij op 11 augustus 2018 in de met 4–0 gewonnen thuiswedstrijd tegen KAS Eupen. Tardieu kwam 14 minuten voor tijd Nill De Pauw vervangen.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 31 augustus 2018

Frans voetballer